Drežnik (Črnomelj), in Slovenië
Drežnik (Kostel), in Slovenië
Drežnik (Užice), in Servië